Dirk Bockel – triatleta lussemburghese
 Jean-Marie Bockel – politico francese
 Otto Böckel – bibliotecario, musicologo e politico tedesco